P120 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 120, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament